Schönmetzler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schönmetzler (1901–1947), deutscher Aufnahmeleiter und Filmproduzent
 Klaus Jörg Schönmetzler (1949–2017), deutscher Schriftsteller und Kulturschaffender
 Sepp Schönmetzler (* 1944), deutscher Eiskunstläufer, Trainer und Journalist